Грейсланд () е американски полицейски драматичен телевизионен сериал, създаден от Джеф Истен. Премиерата на първи сезон е на 6 юни 2013 г. и се излъчва по американският кабелен и сателитен канал „USA Network“.

Това е списъкът с епизоди на сериала.

Сезони и епизоди

Списък с епизоди

Сезон 1 (2013) 
Премиерният сезон на Грейсланд започна на 6 юни 2013 г. и завърши на 12 септември 2013 г.

Сезон 2 (2014) 
Премиерният втори сезон на Грейсланд започна на 11 юни 2014 г. и завърши на 10 септември 2014 г.

Сезон 3 (2015)

Източници 

Грейсланд (сериал)
Грейсланд (сериал)